Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт, який став рематчем півфіналу попереднього року. 

Серенина сестра Вінус виграла титул, перемігши у фіналі Девенпорт з рахунком 6–4, 7–5.

Після цієї перемоги Вінус Вільямс стала другою серед жінок в історії після Штеффі Граф (1988 рік), яка в один і той самий сезон виграла Вімблдон, Олімпійські ігри і Відкритий чемпіонат США. Її сестра Серена повторить це досягнення 2012 року. 

Це була перша поява на турнірах Великого шолома для майбутньої переможниці Відкритого чемпіонату Франції 2010 Франчески Ск'явоне. Вона досягнула третього кола, в якому поступилась Єлені Докич.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 3 

| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Й Крюгер
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=62
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Джеясілан
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Кокто
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р Куті-Кіш
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Ірвін
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=611
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Пітковскі
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= Е Бредшоу
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= Е Кергілл
| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Д Бут
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= М Вашінгтон
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Дж Лі
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М-А Венто
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Аппельманс
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Л Черванова
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Н Тозья
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=9
| RD2-team01={{Nowrap| А Санчес Вікаріо}}
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Джеясілан
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М Ірвін
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Е Бредшоу
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= Д Бут
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Дж Лі
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М-А Венто
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= Н Тозья
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01={{Nowrap| А Санчес Вікаріо}}
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Е Бредшоу
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Дж Лі
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= Н Тозья
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= Н Тозья
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Нижня половина

Секція 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= К Мартінес
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Фрейзер
| RD1-score02-1=6'''
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= П Мандула
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Draws (WTA)

жінки, одиночний розряд
2000 у жіночому тенісі
2000 в американському спорті